Приштинский округ (; ) — один из семи округов частично признанной Республики Косово с центром в городе Приштине.

По административному делению Сербии примерно соответствует северной части Косовского округа, с добавлением общины Ново-Брдо.

Хотя ранее сербское население преобладало, сейчас большинством населения округа являются албанцы, однако в округе имеются
сербские анклавы.

Общины 
 Глоговац
 Косово-Поле
 Липлян
 Обилич
 Подуево
 Приштина
 Ново-Брдо (сербский анклав)
 Грачаница (сербский анклав)

Города 
 Глоговац
 Косово-поле
 Липлян
 Обилич
 Подуево
 Приштина
 Ново-Брдо (сербский анклав)
 Грачаница (сербский анклав)

Примечания